Кларенс Огастес Чант (; ) — канадский ,  и .

Биография 
Родился в провинции Онтарио, образование получил в университете Торонто и Гарвардском университете, с 1891 по 1935 преподавал в университете Торонто. С 1892 был членом, а в 1904—1907 — президентом Королевского астрономического общества Канады.

Принимал участие в пяти экспедициях для наблюдений полных солнечных затмений, наиболее важная — в Австралию в 1922, где он изучал отклонение лучей света в поле тяготения Солнца, в соответствии с теорией относительности. Как физик обнаружил скин-эффект в электрических осцилляторах.

Благодаря его усилиям и при финансовой поддержке семьи предпринимателя Дэвида Данлепа в 1935 при университете Торонто была открыта Обсерватория им. Дэвида Данлэпа, в которой был установлен 74-дюймовый телескоп, остающийся до настоящего времени лучшим в Канаде.

Имел неофициальный титул «отца канадской астрономии».

В его честь названы кратер на Луне и астероид № 3315.

Публикации 
 Our Wonderful Universe (1928)
 Astronomy in the University of Toronto (1954)

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Канады
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Президенты Королевского астрономического общества Канады